Список синглов № 1 в Японии в 2010 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Japan Hot 100 в 2010 году. Japan Hot 100 создан на основе Billboard Hot 100; места синглов определяются на основе на анализе данных о продажах релизов в Японии компании Soundscan Japan и данных о ротации на радиостанциях страны. В хит-параде не учитываются продажи синглов через интернет.

Список синглов #1 

Данные из таблицы взяты с сайта Billboard Japan, где происходит еженедельное обновление чарта. Также он публикуется и на основном сайте Billboard .

См. также 
 2010 год в музыке
 Список синглов №1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2010 году

Примечания 

Чарты Billboard 2010 года
Списки синглов №1 Японии
Списки хитов № 1 2010 года